Gorkha (Nepali: , ), nicht zu verwechseln mit Gurkha (Nepali-stämmige Militäreinheiten in den Britischen und Indischen Armeen), kann sich beziehen auf 

 ein ehemaliges Fürstentum im heutigen Nepal (Namensherkunft von dem Hindukrieger Guru Gorakhnath (8. Jahrhundert))
 frühere Bezeichnung für das heutige Nepal (Königreich Gorkha) nach der Einigung durch Prithvi Narayan Shah
 Selbstbezeichnung der Bewohner im früheren Fürstentum und Königreich Gorkha (Gorkhali)
 aus der früheren Landesbezeichnung (Gorkha) oder der Selbstbezeichnung (Gorkhali) von den Briten abgeleitete Bezeichnung für die Söldner aus Nepal: siehe Gurkha
 eine Stadt in Nepal, siehe Gorkha
 ein Distrikt in Nepal, siehe Gorkha (Distrikt)
 ein militärisch ausgetragener Konflikt zwischen Nepal und der Britischen Ostindien-Kompanie, siehe Gurkha-Krieg (1814 bis 1816)
 eine Fluggesellschaft in Nepal, siehe Gorkha Airlines
 eine Biermarke aus Nepal, siehe Gorkha (Bier)
 von der Nepali-sprechenden Minderheit im Norden Westbengalens (Indien) bezeichnetes Gebiet (Gorkhaland), das als indischer Bundesstaat beansprucht wird

Siehe auch:
 Goorkha Craters, Hügelkette im Australischen Antarktisterritorium
 Gurkha Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika